Каролина Корнелия Катарина Гейссен (, также известна как Карри Гейссен, ; род. 11 января 1947, Амстердам, Нидерланды) — нидерландская конькобежка, чемпионка зимних Олимпийских игр 1968 года на дистанции 1000 м, серебряный призёр на дистанции 1500 м.

Биография 

Каролина Гейссен родилась в 1947 году в Амстердаме. В 1965 году она заняла второе место на Чемпионате Нидерландов по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, уступив Стин Кайсер. В 1966 году Гейссен стала чемпионкой Нидерландов. В 1967 и 1968 годах она вновь занимала вторые места после Кайсер. На зимних Олимпийских играх 1968 года Гейссен стала чемпионкой на дистанции 1000 м и заняла второе место на дистанции 1500 м, уступив финке Кайе Мустонен. Она стала первой нидерландской конькобежкой, победившей на Олимпийских играх. Её успех вызвал резонанс по всей стране. На Чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин того же года Гейссен завоевала бронзовую медаль. Первое и второе места заняли также представительницы Нидерландов Кайсер и Йоханна Схют.

Гейссен была активна в спорте ещё несколько лет, однако более не достигла таких успехов. Она вышла замуж за велосипедиста Риена Лангкруиса. Позже супруги жили в Индонезии и Канаде.

Примечания 

Конькобежцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года